Абхазская аристокра́тия — верхушка средневекового абхазского общества.

Общая информация 

Сословное деление в Абхазии делилось на князей (аҳ / аҭауад), дворян (аамсҭа), низших дворян (ашьнаҟәма), свободных крестьян (анхаҩы), зависимых крестьян и рабов (ахуҩы и ахашәала), а также лица вне сословий (азаҭ). Абазины «тапанта» князей именовали (axl), а «шкарауа» их называли (маршьан), дворянство именовалось (агlмыста) и делилась на (агlмыста ду - великие дворяне), (агlмыста - дворяне) и (агlмыста чкlвын - мелкие дворяне).

Промежуточное положение между дворянами и крестьянами занимали ашнакума (ашьнаҟәма), представители свободных крестьян, находившееся на службе в качестве охранников у владетеля Абхазии и у некоторых других влиятельных князей (обычно их именуют «низшими дворянами», или же «ищущими дворянство».

В Самурзакане некоторые абхазские сословия имели совершенно другие названия: дворяне — жно, свободные крестьяне — пиош, зависимые крестьяне — дельмахоре.

Самые древние аристократы 

Первые сведения о правителях абхазских и черкесских государственных образованиях даёт Арриан:

«Рисмаг был царём абазгов, Спадаг — царём санигов, Юлиан — царём апсилов и Стахемфак — царём зихов».

Опсит и Скепарна — правители Апсилии в VI в. нашей эры.

Ригвадин — царь Абазгии в начале IV в.

Туана и Хада — знатнейшие из мисимиан в VI в. нашей эры.

Марин — первейший среди апсилов в начале VIII в.

Аносиды—Леониды

Князья Абазгии 
 Анос
 Гозар
 Иствинэ
 Финиктиос
 Барнук
 Дмитрий I
 Феодосий I
 Константин I
 Феодор
 Константин II
 Леон I

Цари Абазгии (Абхазии) 

 Леон II
 Феодосий II
 Дмитрий II
 Георгий I
 Иоанн Узурпатор
 Адарнасэ
 Баграт I
 Константин III
 Георгий II
 Леон III
 Дмитрий III
 Феодосий III Слепой

Княжеские и дворянские фамилии 

Княжеское сословие было широко представлено во всех регионах Абхазии, правда где-то оно имело более сильный характер. Некоторые княжеские фамилии были характерны для всех регионов Абхазии, иные же были представлены лишь в каком-то определённом регионе. Из числа дворян также выделялась прослойка «чистых» дворян (аамсҭацқьа), к которым относились наиболее древние и уважаемые дворянские семейства.

Самурзакан был представлен княжескими фамилиями Инал-Ипа, Чкотуа, Аимхаа и Чачба. Характерными для Самурзакана дворянскими фамилиями были: Зухба, Багба, Званба, Лакрба, Маан, Хахуба, Гваджаа (ищущие дворянство).

В Абжуа проживали князья Ачба, Чачба, Дзяпш-Ипа, Генаба, Шат-Ипа, Аимхаа и Маршан. Также проживали дворянские роды Гарцкия, Допуа, Атмаа, Хасуа, Ашхацаа, Званба, Куланба, Маан, Квадзба, Хварцкия, Цыба, Цыцба, Цушба, Махар, Иванба и Эшба.

Область Гума была представлена характерными для всей Абхазии княжескими фамилиями Чачба и Дзяпш-Ипа, а также дворянами Эшба, Чирикба, Гирин, Арлан, Арютаа и Шакрыл. Сословие «ищущих дворянство» было представлено фамилиями: Баалоу, Кучба, Кчи, Цыхчы, Чагрба, Чучба, Мсыр-Ипа, Допуа из села Уарча, Кокоскир из села Мерхеул.

Цабал в основном населяли князья Маршан, а также их патронимы Тапш, Сихош-Ипа, Хрипс-Ипа и Атей-Ипа. В Цабале также проживали дворяне Хатнаа, Цвацва и Ашхацаа.

В Бзыбе проживали князья Аимхаа, Инал-Ипа, Чачба, Чаабалырхуа, а также дворяне Акиртаа, Ашхацаа, Багба, Барас, Блабба, Гарцкия, Званба, Садзба, Лакрба, Куланба, Миканба, Арютаа, Маан, Папба, Фирсоу, Цушба, Чачибаа и Эшба. Из ищущих дворянство в Бзыбской Абхазии проживали: Баалоу, Гублия, Тук-Ипа, Гваджаа, Плиаа, Шакрыл, Чичба, Арстаа.

Горные общества Абхазии (Псху, Аибга, Ахчипсоу) в основном широко были представлены князьями Маршан, а также их многочисленными патронимами. Помимо князей Маршан, в них также проживали князья Мдавей, Маад-Ипа, Хамыш, Мшудба, Швача и Шваруква. Дворянскими фамилиями считались Ан, Ашхацауа, Куджба, Маан, Оздан, Баркан, Фарсоу, Баркан, Хаджби, Агуасба и Цвижба.

В Садзене проживали князья Аринба, Арт, Аредба, Аублаа, Цанба, Гечба, Чу. Дворянскими фамилиями считались: Ашхацауа, Баг, Кинца, Маан, Мкелба, Анчок, Куджба, Шиокум, Твишба, Айкуа, Цишба, Лахуа, Аримба, Озган, Цушба, Капш, Цвижба, Цыцба, Цыба, Марган, Самейхуа, Фирсоу, Данарчоу.

Литература 
 Чирикба А. В. Расселение абхазов и абазин в Турции. — Сухум, 2009.
 Инал-ипа Ш. Д. Антропонимия абхазов. — Майкоп, 2002.

Абхазская аристократия
Абхазы
История Сочи
Дворянские роды России иностранного происхождения